Grätz steht für: 
 Grätz (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

geographische Objekte:
 Kreis Grätz, Landkreis in Posen, Polen
 Grätz, deutscher Name von Grodzisk Wielkopolski, Stadt in Posen, Polen
 Grätz, deutscher Name von Hradec nad Moravicí, Stadt in Mährisch-Schlesien, Tschechien
 Schloss Grätz, Mährisch-Schlesien, Tschechien
 Grätz an der Weichsel, früherer Name von Przyłubie, heute Ortschaft der Gmina Solec Kujawski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Grätz, frühere Schreibweise von Graz, Steiermark, Österreich

Siehe auch:
 Graetz
 Gretz
 Krätz
 Kretz (Begriffsklärung)
 Grad (Ortsname) – zur Etymologie